Dominik z Neippergu (celým jménem: Maria Dominik Georg Christoph Johannes Pantaleon von Neipperg; 27. července 1981, Warendorf) je hrabě z německého šlechtického rodu Neippergů.

Život 
Narodil se jako a syn Karla Evžena, dědičného hraběte z Neippergu a arcivévodkyně, princezny Andrey Habsbursko-Lotrinské.

Dne 4. srpna 2012 se ve Wallhausenu oženil s princeznou Marií Annou ze Salm-Salmu (* 22. 2. 1986, Kitzingen), dcerou knížete Michaela ze Salm-Salmu a jeho manželky hraběnky Filipy z Castell-Castellu. Spolu mají jedno dítě:
 Hraběnka Florentina Marie z Neippergu (nar. 4. března 2015)

Reference

Externí odkazy 
  Geneall
  Rodovid

Muži
Dominik
Dominik
Narození 27. července
Narození v roce 1981
Žijící lidé